Christian Nerlinger, un footballeur allemand (1973 -).
 Manfred Nerlinger, un haltérophile allemand (1960 -).